Sprachverarbeitung steht für:

 Computerlinguistik, Erforschung der algorithmischen Verarbeitung natürlicher Sprache durch Computer
 Neurophonetik, Erforschung der Planung und Wahrnehmung von gesprochenen Äußerungen im Gehirn
 Spracherkennung, Erforschung von Verfahren zur automatischen Datenerfassung von gesprochener Sprache
 Sprachverarbeitung (Medizin), Methoden zur objektiven Beurteilung von Sprach-, Sprechstörungen
 Psycholinguistik/Neurolinguistik, Erforschung der Prozesse der Sprachverarbeitung im menschlichen Geist und Gehirn; auch der Sprachzentren, der Areale im Gehirn, denen eine Funktion bei der Sprachverarbeitung und -produktion zukommt

Siehe auch: